Chimaltenango kan syfta på:

Guatemala 

 Santiago Chimaltenango, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango, 
 Departamento de Chimaltenango, departement, 
 Municipio de Chimaltenango, kommun, 
 Chimaltenango (departementshuvudort i Guatemala), Departamento de Chimaltenango, Municipio de Chimaltenango,